Бертовский Лев Владимирович () — российский учёный-юрист, специалист в области криминалистики, доктор юридических наук (2006), старший советник юстиции (в отставке).

Биография 
В 1987 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты (ныне — Военная академия РХБ защиты).

С 1982 по 1992 года, окончив Костромское высшее военное училище химической защиты, служил в рядах Вооруженных сил СССР на различных должностях (командир взвода, начальник расчетно-аналитической станции, командир роты), уволен по сокращению штатов.

В 1995 году окончил юридический факультет Белорусского Государственного университета.

С мая 1994 года работал в органах прокуратуры на различных должностях: следователем прокуратуры Зеленограда г. Москвы; старшим следователем прокуратуры Зеленоградского административного округа г. Москвы.

С января 1997 года — прокурором, старшим прокурором методико-криминалистического отдела управления по надзору за следствием в прокуратуре г. Москвы. В обязанности входило участие в расследовании преступлений как общеуголовной, так и экономической направленности, контроль за расследованием преступлений в сфере интеллектуальной собственности, совершаемых в Москве, разработка методических материалов, повышение квалификации следственных работников прокуратуры Москвы.

С марта 2009 года — руководитель отдела профессионального развития (учебного центра) Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (осуществлял повышение квалификации следователей, руководителей следственных отделов, прокуроров-криминалистов, референтов процессуального контроля Следственных управлений Центрального федерального округа), на базе которого впоследствии была создана Академия Следственного Комитета.

Уволен в феврале 2011 года в связи с ликвидацией Следственного комитета при прокуратуре РФ.

С февраля 2011 года по март 2012 года — заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Московского института экономики, политики и права.

С 2012 года по настоящее время — профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов, а также заведующий кафедры права национального исследовательского университета МИЭТ.

С декабря 2020 года по настоящее время профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Ученые степени и звания 
В 1999 году в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ (ныне — Университет прокуратуры Российской Федерации) защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Методика расследования и прокурорского надзора по делам об убийствах, совершенных с применением взрывных устройств».

В 2006 году в Московской государственной юридической академии защитил докторскую диссертацию по специальности 12.00.09 на тему: «Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности».

Решением ВАК Минобрнауки РФ Л. В. Бертовскому присвоено ученое звание доцент, затем — профессор.

Научная деятельность 
Бертовский Л. В. ведет активную научную работу, имеет свыше 130 научных публикаций, в том числе 9 монографий и 4 учебника (в соавторстве). Множество его работ опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Минобрнауки РФ. Индекс Хирша — 18, показатель цитируемости — 1121 (по состоянию на 16.08.2021).
Является председателем диссертационного совета Д 212.203.24 РУДН, членом диссертационного совета Д 310.001.04 Таможенной академии РФ.
Принимал участие в многочисленных международных научно-практических семинарах, конференциях и проектах.
Области научных интересов: анализ проблем методологии криминалистики, криминалистической тактики, методики расследования отдельных видов преступлений.

Неоднократно проводил занятия с сотрудниками Следственного комитета России по повышению квалификации, в том числе и с руководителями Следственных управлений СК РФ.
Выполняемая Л. В. Бертовским учебная нагрузка включает в себя чтение лекций и проведение семинарских занятий по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовный процесс».
Л. В. Бертовский постоянно совершенствует лекционные курсы, использует активные методы обучения (в том числе с применением средств мультимедиа), возможности криминалистической лаборатории.

Области научных интересов 
Анализ проблем методологии криминалистики, криминалистической тактики, методики расследования отдельных видов преступлений.

Является инициатором и руководителем реализуемой в ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» образовательной программы по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» — первой в России учебной программы, в которой 60 процентов учебных дисциплин традиционны для юридического образования (уголовное, гражданское, административное право, криминалистика и т. д.), а 40 процентов учебных дисциплин носят технический характер (конструирование программного обеспечения; управление программными проектами; программирование на языке высокого уровня; объектно-ориентированное программирование и др.). Специалисты такого уровня смогут эффективно обеспечивать национальную безопасность государства, а также решать вопросы, возникающие при переходе на цифровое судопроизводство, которое представляет собой одно из важнейших средств обеспечения доступа к правосудию, а также гарантией соблюдения прав граждан.

Основные результаты деятельности, как научного руководителя 
Л. В. Бертовский имеет 10 защитившихся кандидатов юридических наук по криминалистике (шифр специальности 12.00.12) и по уголовному процессу (шифр специальности 12.00.09), под его научным руководством в настоящее время (на 2020 г.) готовятся к защите своих диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук 4 аспиранта и 4 докторанта.

Членство в диссертационных и редакционных советах 
 Председатель диссовета Д-212.203.24 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
 Член диссовета Д310.001.04 ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
 Член диссовета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
 Член редакционного совета «Вестник МГУ».
 Член редакционного совета Издательский дом Юр-ВАК («Пробелы в российском законодательстве».
 Член редакционного совета «Пробелы экономики и юридической практики».
 Член редакционного совета «Социально-политические науки».
 Член редакционного совета «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал».
 Эксперт Экспертно-консультативного совета СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, Секция 3 « по уголовному праву, уголовному процессу, уголовно-исполнительному и административному праву».
 Эксперт Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Участие в научных и научно-практических мероприятиях 
Постоянно принимает участие в многочисленных международных и российских научно-практических конференциях, семинарах и проектах, в том числе:

— Почетный Гость в научной конференции «Криминалистическая служба: 100 лет на страже закона» 4 марта 2019 года в городе Алматы, Республики Казахстан, МВД Республики Казахстан.

— Эксперт в Международной летней Байкальской юридической школе, прошедшей с 28 июня по 3 июля 2018 года в Бурятском государственном университете при содействии гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ России НШ-4484.2018.6 «Концепция антикриминального просвещения в Российской Федерации и участие юридических вузов, студенческой молодежи в ее реализации» (руководитель д-р юрид. наук, профессор Ю. П. Гармаев.

— Председатель и модератор 3-d Annual International Conference on Forensic Sciences & Criminalistics Research Ноябрь 2015 EBSCO, CrossRef, ProQuest, Ulrichsweb, PsycEXTRA (Сингапур).

— постоянно участвует в качестве соорганизатора различных научных мероприятий по актуальным вопросам и проблемам в криминалистике и уголовном процессе, антикоррупционной политике, проводимых в ФГАОУ ВО РУДН, НИУ МИЭТ, ФГБОУ ВО МГУ, ФГБОУ ВО МГЮА и др.

— постоянный участник научных мероприятий международного и всероссийского уровня, в т.ч пленарных заседаний: Международная научно-практической конференция «Государство и правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: становление полицентрического миропорядка и потенциал международного права и сравнительного правоведения» (Улан-Удэ, 2018 г.), международная конференция «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика» (Краснодар, 2018 г.), Международная научно-практическая конференция Академии СК РФ «Раскрытие и расследование серийных преступлений и преступлений прошлых лет» (Москва, 2017 г.), Международная конференция Академии СК РФ «Предупреждение и расследование преступлений коррупционной направленности, совершенных специальными субъектами» (Москва, 2017 г.), Международная научно-практическая конференция Академии СК РФ «Противодействие экстремизму и терроризму» (Москва, 2017 г.), Международная научно-практическая конференция РУДН, посвященной 95-летию Леви А. А. (Москва, 2017 г.), Международная научно-практическая конференция Академии МВД РФ «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания, правовые, управленческие и криминалистические проблемы» (Москва, 2017 г.), VI Международная научно-практическая конференция Верховного суда РФ и РУДН "Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI веке (к 15-летию принятия УПК РФ) (Москва, 2016 г.), Cultural diversity: world and azerbaijan program of the International scientific-practical conference (Азербайджан, 2016), 3-d Annual International Conference on Forensic Sciences & Criminalistics Research (Сингапур, 2015), Международная научно-практическая конференция Академии СК РФ, посвященная расследованию экономических преступлений (Москва, 2015 г.), Международная научно-практическая конференция Академии управления МВД РФ «Организация деятельности органов (Москва, 2015 г.), Международная научно-практическая конференция Академии СК РФ, посвященная расследованию безвестного исчезновения граждан (Москва, 2015 г.), Annual International Conference on Forensic Sciences & Criminalistics Research (Сингапур, 2014), Международная научно-практическая конференция Академии СК РФ, приуроченная к 60-летию образования службы криминалистики» (Москва, 2014 г.), и др.

Преподавательская деятельность 
Стаж преподавательской деятельности Л. В. Бертовского — 23 года (по состоянию на 2020 г.), в течение которых Л. В. Бертовский проводит занятия по дисциплинам наук криминального цикла, в том числе: «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Следственная тактика», «Расследование преступлений против жизни» и др. При этом Л. В. Бертовский постоянно совершенствует методику образовательного процесса, активно использует инновационные методы обучения (в том числе с применением средств мультимедиа, возможностей криминалистической лаборатории и др.).

Неоднократно проводил занятия по повышению квалификации с сотрудниками Следственного комитета России, в том числе и с руководителями Следственных управлений СК РФ по субъектам Российской Федерации, а также проводит занятия с профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего образования разных субъектов РФ по антикоррупционному просвещению.

Поощрения и награды 
 Орден Мужества
 Медаль за участие в ликвидации последствий аварии ЧАЭС
 За период работы в органах прокуратуры (1993—2005 гг.) неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора и Председателя СК РФ, а опыт его следственной работы регулярно освещается в научных изданиях прокуратуры, МВД, Академии Следственного комитета
 Лауреат национальной премии Золотой диск за высокий профессионализм при осуществлении контроля за расследованием преступлений в сфере интеллектуальной собственности.
 Неоднократно поощрялся благодарственными письмами и грамотами от высших образовательных учреждений (Российский университет дружбы народов, Московского института экономики, политики и права, МГУ, МГЮА и др.).
 Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Основные работы 
 Криминалистика. (М., 2018)
 Генезис и проблемы совершенствования института досудебного соглашения о сотрудничестве (М., 2018)
 Допрос: тактика и технологии (М., 2015)
 Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике (М., 2012)
 Тактика следственных действий (осмотр места происшествия, допрос) (М., 2011)
 Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности (М., 2006)
 Теория и практика расследования преступлений в сфере экономики (М., 2004)
 Настольная книга следователя
 Выявление и расследование экономических преступлений
 Осмотр места происшествия
 Методика расследования убийств, совершенных с использованием взрывных устройств
 Уголовно-процессуальное право. Учебник

Примечания

Ссылки 
 РУДН

Криминалисты России